Лас Сиљас има више значења:

 Лас Сиљас, Лос Хустес (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Сиљас (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Сиљас (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику